MFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monfort (Colombia)